Obregón (Spanje), plaats in het Spaanse Cantabrië.

Personen
 Álvaro Obregón, president van Mexico tussen 1920 en 1924:
 Alfonso Obregón (1972), Ecuadoraans voetballer

Genoemd naar de Mexicaanse president
 Ciudad Obregón, een stad in Sonora.
 Álvaro Obregón (gemeente), een gemeente van Mexico-Stad.
 Progreso de Álvaro Obregón, een plaats in Hidalgo.
 Cañadas de Obregón, een plaats in Jalisco.
 Tekax, een plaats in Yucatán.
 Obregón (pistool), een pistool